

Cinema 
 Il cigno nero (The Black Swan) – film del 1924 diretto da Millard Webb 
 Il cigno nero (The Black Swan) – film del 1942 diretto da Henry King 
 Il cigno nero (Black Swan) – film del 2010 diretto da Darren Aronofsky

Letteratura 
 Il cigno nero – romanzo del 1932 di Rafael Sabatini
 Il cigno nero – romanzo del 1992 di Sveva Casati Modignani
 Il cigno nero – saggio del 2007 di Nassim Nicholas Taleb

Musica 
 Il Cigno nero – brano dei Luca Turilli's Rhapsody contenuto nell'album Prometheus - Symphonia Ignis Divinus

Televisione 
 Il cigno nero (Black Swan) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Numb3rs

Pagine correlate 
 Cigno nero
 Black Swan
 The Black Swan